YNE steht für:
 Youth News Exchange, Eurovisions-Netzwerk zum Austausch von Nachrichten für Kinder
 Flughafen Norway House, Norway House, Manitoba, Kanada (IATA-Code)

yne steht für:
 Lang'e, eine der Lolo-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung